El Torneig de Båstad 2017 és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda. La novena edició en categoria femenina s'anomenà Ericsson Open 2017 i es disputà entre el 23 i el 30 de juliol de 2017 dins el circuit International Tournaments de la WTA. La 70a edició en categoria masculina s'anomenà Skistar Swedish Open 2017 i es jugà entre el 16 i el 23 de juliol de 2017 dins de les sèries 250 de l'ATP. El torneig es va celebrar al Båstad Tennisstadion de Båstad, Suècia.

El tennista xabienc David Ferrer va guanyar a Bastad per tercera ocasió (2007, 2012), i va aconseguir el seu primer en títol en gairebé dos anys. Amb 27 títols, Ferrer és el tennista amb més títols individuals dels que no han guanyat cap Grand Slam. La txeca Kateřina Siniaková va guanyar el segon títol de l'any i de la seva carrera, precisament on va disputar la seva primera final l'any anterior.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017